La II-divisioona 2022 è la 28ª edizione del campionato di football americano di terzo livello, organizzato dalla SAJL.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

Anticipi e posticipi 1

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

Classifiche
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Girone 1

Girone 2

Playoff

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

XII Rautamalja

XII Rautamalja

Verdetti 
   Vincitori del Rautamalja 2022

Note

Voci correlate 
Campionato finlandese di football americano
Vaahteraliiga 2022
Naisten Vaahteraliiga 2022
I-divisioona 2022
Naisten I-divisioona 2022
Naisten II-divisioona 2022
III-divisioona 2022

Collegamenti esterni 
 

 2022